Рю́дман () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Рюдман, Арвид (1884—1953) — финский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.
 Рюдман, Туре (1914—2003) — шведский кёрлингист.

См. также 
 Рудман